Île du Port peut désigner :
 l'île du Port, une île artificielle du Japon située à Kobe ;
 l'île du Port, une île de France située dans les îles Kerguelen.